Brendan puede referirse a:
Brendan : Santo irlandés, objeto de una saga que cuenta que viajó a América en el .
Brendan: Anime japonés de la serie Pokémon.